

Горьковська сільська рада — сільське поселення, Новоорський район, Оренбурзька область
 Горьковська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край

Див. також 
 Горьківська сільська рада

ru:Горьківська сільська рада